Живков е българско фамилно име.

Може да се отнася за:
 Живко Живков (1915-2000), български политик
 Тодор Живков (1911-1998), български политик
 Тодор Живков (1938-2001), български фолклорист
 Христо Живков (р. 1975), български актьор

Български фамилни имена